Финал кубка Украины по футболу 2019 — финальный матч двадцать восьмого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 15 мая 2019 года, на стадионе «Славутич-Арена», в городе Запорожье. В матче встретились действующий обладатель Кубка донецкий «Шахтёр» и первый в истории украинского футбола клуб, который вышел в финал из второго дивизиона: «Ингулец» (Петрово).

История взаимоотношений 
На момент проведения матча, в розыгрышах Кубка Украины «Шахтёр» и «Ингулец» между собой не встречались.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Суперкубок Украины по футболу 2019

Ссылки 
 Донецький «Шахтар» — володар Кубка України сезону-2018/2019! 
 Шахтер разгромил Ингулец и завоевал Кубок Украины!
 Шахтёр — Ингулец 4:0. Праздничный день, будничный счёт
 Статистика на сайте донецкого «Шахтёра»

2019
Футбол на Украине в сезоне 2018/2019
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Спортивные соревнования в Запорожье
События 15 мая
Май 2019 года